Châtenoy puede referirse a: 

 Châtenoy, comuna francesa situada en Loiret.
 Châtenoy, comuna francesa situada en Sena y Marne.